Il doppio  del Porsche Tennis Grand Prix 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Anna-Lena Grönefeld e Patty Schnyder erano le detentrici del titolo ma hanno perso al 1º turno contro Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová.
In finale, Bethanie Mattek-Sands e Nadia Petrova hanno battuto Gisela Dulko e Flavia Pennetta,5–7, 6–3, 10–7

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (quarti)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno)

 Virginia Ruano Pascual /  Zheng Jie (semifinali) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Porsche Tennis Grand Prix 2009